Lothar Bisky, politico tedesco
 Norbert Bisky, pittore tedesco